Příjmení Rádl, Rádlová nebo Radl nosí tyto osobnosti:

 Aleš Rádl (* 1966, Praha), český politik, poslanec PSP za ODS
 Bedřich Rádl (1905–cca 1981), český filmový publicista, šéfredaktor Kinorevue
 Emanuel Rádl (1873–1942), český biolog a vitalistický filozof
 Ivana Rádlová (* 1968), československá běžkyně na lyžích
 Milada Rádlová (1903–1989), dcera Emila Háchy
 Otto Rádl (1902–1965), český advokát a filmový kritik

Radl 
 Anton Radl (1774–1852), rakousko-německý malíř a rytec
 Johann Nepomuk Radl (1818–1878), rakouský skladatel

Reference

Související články 
 Rádlo ()
 Radel, Rädle
 Radler, Rädler, Redler, Rödler

Česká příjmení
Bavorská příjmení